Dužice su naseljeno mjesto u gradu Širokom Brijegu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH. Nalaze se na dvama važnim cestovnim pravcima, jednom koji spaja Široki Brijeg i Grude, i na drugom koji ih spaja s cestom Ledinac (Grude) - Ljubuški.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Široki Brijeg